Ю́лия Вале́́рьевна Воробьёва (20 июня 1974 года, Москва, СССР) — фигуристка из СССР, двукратная чемпионка СССР 1991 и 1992 годов, семикратная чемпионка Азербайджана в женском одиночном катании. Мастер спорта СССР международного класса. Последняя чемпионка СССР среди одиночниц, выигрывала благодаря тому, что освоила четыре разных тройных прыжка - флип, риттбергер, сальхов и тулуп. С 1993 года выступала за Азербайджан.

Юлия Воробьёва окончила в 1997 году ГЦОЛИФК. Закончила спортивные выступления в 2002 году.

Спортивные достижения

За СССР и Россию

За Азербайджан

См. также 
 Чемпионат мира по фигурному катанию среди юниоров 1991
 Фигурное катание на зимних Олимпийских играх 1992 — одиночное катание (женщины)
 Фигурное катание на зимних Олимпийских играх 1998 — одиночное катание (женщины)

Примечания

Ссылки 
 
 Профиль на сайте В.Соловьёва
 

Персоналии по алфавиту
Фигуристы СССР
Фигуристы Азербайджана
Фигуристы на зимних Олимпийских играх 1992 года
Фигуристы на зимних Олимпийских играх 1998 года
Выпускники Российского государственного университета физической культуры, спорта, молодёжи и туризма